Zespół i konstruktor samochodów wyścigowych Minardi to firma utworzona przez Giancarlo Minardiego w 1979. W latach 1980 – 1984 zespół brał udział w zawodach Formuły 2, a ich samochody były napędzane silnikami BMW. W roku 1985 Minardi zadebiutowało w Formule 1, wystawiając samochód dla Pierluigiego Martiniego. Pierwsze punkty w Formule 1 zespół zdobył za sprawą tego samego kierowcy w Grand Prix USA Wschód 1988. W 2005 firma Red Bull zakupiła zespół i przekształciła go w Scuderia Toro Rosso.

Podczas startów w Formule 1 Minardi wystartowało w 340 wyścigach Grand Prix, zdobywając 38 punktów.

Wyniki 
Najlepszym sezonem Minardi w historii startów w Formule 1 był sezon 1993, kiedy to w 16 wyścigach (za sprawą Chrisriana Fittipaldiego i Fabrizio Barbazzy) zespół zgromadził na swoim koncie 7 punktów i zajął 8. pozycję w klasyfikacji konstruktorów. Najgorszym rokiem był 1986, gdy bolidy Minardi tylko dwa razy w całym sezonie minęły linię mety, nie zdobywając żadnego punktu.

Podsumowanie

Statystyki 
Źródło: F1Ultra

Informacje techniczne 

Źródło: Wyprzedź mnie!

Bolidy Minardi w większości wyścigów napędzane były amerykańskimi silnikami Forda. Najważniejszymi dostawcami ogumienia dla zespołu były Goodyear i Bridgestone.

Kierowcy 

Źródło: ChicaneF1

W kokpitach bolidów włoskiego zespołu na przestrzeni lat zasiadało 37 kierowców. Żaden z nich nie zdołał odnieść zwycięstwa, ani uzyskać pole position w barwach Minardi. Najwięcej wyścigów odbył Włoch Pierluigi Martini, który w 107 startach zgromadził 16 punktów, co daje 42% wszystkich zdobytych dla zespołu ”oczek”.

|}

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Minardi
Strony przeglądowe – sport
Minardi